Зримая тьма (роман Голдинга) — роман Уильяма Голдинга 1979 года.
Зримая тьма (роман Ханны) — роман Уолтона Ханны 1952 года о франкмасонстве.
Зримая тьма (роман Стирона) — роман Уильяма Стирона 1989 года.
Зримая тьма (сборник Биленкина) — название одного из сборников рассказов и, конкретно, одного из ранних рассказов 1959 года Дмитрия Биленкина, о человеке, способном видеть инфракрасные лучи.